Emilia Parviainen (1975. október 20. –) finn női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
A Finn labdarúgó-szövetség Játékvezetői Bizottságának (JB) minősítésével a Ykkönen, majd a Veikkausliiga asszisztens. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott partbíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végzett.

A Finn labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván női partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Olimpiai játékok), valamint klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett. 2007-ben már nem szerepelt a FIFA nyilvántartásában.

A 2003-as női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2007-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. 2003-ban Katriina Elovirta, 2007-ben  Anri Hänninen egyik asszisztenseként szolgált. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

A 2004. évi nyári olimpiai játékok női labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Források 

Finn labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek